Алексис Денисоф (; род. 25 февраля 1966) — американский актёр. Известность получил по роли Уэсли Уиндема-Прайса в телесериале «Баффи — истребительница вампиров» и спин-оффе «Ангел».

Биография 
Денисоф родился в Солсбери, Мэриленд. Имеет русские, французские и ирландские корни. Когда ему было три года семья переехала в Сиэтл, штат Вашингтон. После окончания школы Святого Павла в Конкорде, Нью-Гэмпшир, Денисоф переехал в Великобританию, где жил и работал в течение трёх лет. Когда Алексис впервые приехал в Калифорнию, то некоторое время он жил у актёра Теда Дэнсона и его жены Мэри Стинберджен. За три недели до премьеры пятого сезона «Ангела» Денисофа поразил паралич Белла, в результате чего у него была парализована левая сторона лица. Через некоторое время он вылечился.

Карьера 

В 1991 году Денисоф был режиссёром спектаклей «Гамлет», «Ромео и Джульетта» и «Душа тёмной ночи». Первой его телевизионной работой стал клип Джорджа Харрисона на песню «Got My Mind Set on You». Далее он сыграл эпизодическую роль в фильме «Первый рыцарь», вместе с Шоном Коннери и Ричардом Гиром.

Денисоф появился с Шоном Бином в трёх эпизодах телесериала «Шарп», в роли лорда Россендейла. В 1999 году он сыграл помощника Руперта Джайлза в телесериале «Баффи — истребительница вампиров».

Персонаж Денисофа появляется как эпизодический герой в первых 10 эпизодах «Ангела». Начиная с 11 эпизода он становится постоянным героем телесериала. В общей сложности Денисоф сыграл в 100 из 110 серий «Ангела».

Алексис Денисоф был среди 200 кандидатов на роль Джеймса Бонда в фильме «Казино „Рояль“», но проиграл Дэниелу Крейгу. В начале 1990-х годов он пробовался на главную роль в телесериале «Горец».

В 2008 году Денисоф появляется в роли Дэниела в эпизоде 2 сезона телесериала «Частная практика».

В 2009 году в Сан-Диего режиссёр Джосс Уидон подтвердил готовность Алексиса Денисофа присоединиться к актёрскому составу телесериала «Кукольный дом». Позднее актёр сыграл там в 5 эпизодах сенатора Дэниэла Перрина.

В 2009 году Денисоф был утверждён на роль Байрона Монтгомери в сериале Милые обманщицы, на основе романа Сары Шепард. В апреле 2010 года было объявлено, что его место займёт Чад Лоу.

Личная жизнь 
С 11 октября 2003 года Алексис Денисоф женат на актрисе Элисон Ханниган, известной по роли Уиллоу Розенберг в «Баффи». Супруги проживают в Санта-Монике. 24 марта 2009 года, в день рождения актрисы, у пары родилась дочь, Сатьяна Мари Денисоф. 23 мая 2012 года родилась вторая дочь Кива Джейн Денисоф.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Школы Святого Павла (Нью-Гэмпшир)